Il doppio del torneo di tennis Avon Championships of Chicago 1981, facente parte del WTA Tour 1981, ha avuto come vincitrici Martina Navrátilová e Pam Shriver che hanno battuto in finale Barbara Potter e Sharon Walsh-Pete 6-3, 6-1.

Teste di serie 

 Kathy Jordan /  Anne Smith (secondo turno)
 Rosie Casals /  Wendy Turnbull (quarti di finale)

 Martina Navrátilová /  Pam Shriver (campionesse)
 Hana Mandlíková /  Betty Stöve (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Avon Championships of Chicago 1981